La figlia della jungla (The Jungle Princess), film diretto da Wilhelm Thiele (1936)
La figlia della jungla (Jungle Girl), serial cinematografico diretto da John English e William Witney (1941)